Наталия Мела  (, Кифисия, Афины, 10 июля 1923 — 14 апреля 2019) — греческий скульптор.

Биография 

Наталия Мела родилась и выросла в состоятельной и известной греческой семье. Она внучка Павлоса Меласа (одного из самых известных македономахов, ставшего в начале XX века символом борьбы за воссоединение Македонии с Грецией) и Наталии Драгуми. Мать её была дочкой Иоанна Песмазоглу, одного из основателей Национального банка Греции. Бабушка её была из рода Драгумисов и Ион Драгумис приходился ей (бабушке) братом.

В 1942 году Наталия поступила в Афинскую высшую школу изящных искусств, где преподавателями у неё были Димитриадис, Константинос и Томпрос, Михалис. Одновременно она работала в мастерской у Апартис, Танасис.

Завершив учёбу в 1948 году, она работала некоторое время с преподавателем Пикионис, Димитрис над надгробной стелой митрополита Хрисанфа ( Хрисанф (архиепископ Афинский)) и, позже, над Памятником павшим в Леонтио, Немея, Пелопоннес. Дальнейшими её работами стали бюсты Стефаноса Драгумиса в Заппион и Георгиоса Песмазоглу в Национальном банке Греции.

В 1945 году Наталия открыла свою мастерскую, которая стала местом встречи известных художников и литераторов Эггононопулос, Никос, Царухис, Яннис, Эмпирикос, Андреас и Моралис, Яннис. Наталия Мела приняла участие в создании художественной группы "Армос " (греч. «Αρμός» -Сочленение) .

В 1951 году Наталия вышла замуж за известного архитектора Константинидис, Арис (1913—1993), с которым родила двух детей. С замужеством Наталия, в течение 10 лет, перестала работать скульптором, занимаясь только декорациями в Театре Искусства Кун, Каролос
.

Работы 
Наталия Мела первоначально работала с мрамором и камнем, но в конце 1960-х, после возвращения из Парижа, где она научилась работать с газорезкой, совершила поворот к металлу, приобщившись к абстрактному искусству, господствующему тогда на Западе . Использует готовые металлические материалы и инструмент, приобретая их на старой торговой улице (богини) Афины. Черпает свои темы из природы — птицы, животные, и из греческой мифологии
.

Среди множество её работ перечисляются:
 Бюст Стефаноса Драгумиса (1950. мрамор, Афины — Заппион)
 Бюст македономаха Мелас, Павлос (1952, Фессалоники).
 Бюст Георгиоса Песматзоглу (1955, Афины — Национальный Банк Греции).
 Греческий воин (1960, мрамор).
 Новая Мифология (1961, сталь)
 Сатир (1962, бронза).
 Быки (1975, полиэстер).
 Семья (три козы), Сад президентского дворца .
 Андрия, София, Докса (греч. Ανδρεία, Σοφία, Δόξα — Мужество, Мудрость, Слава (скульптура на открытом воздухе , Пеания , Аттика ).
 Бубулина, Ласкарина (остров Спеце).
 Кивели Κυβέλη (мраморная статуя, высота 2.35 м. Сад Культурного центра муниципалитета Афин, 1992 год).
 Памятник павшим на острове Имия (1996, Афины — Площадь Павлоса Меласа).
Наталия Мела представила свои работы на персональных выставках в Афинах (1963 и 1964), в Вене (1965), Нью-Йорке (1970), а также на международных выставках Биенале в Сан Паоло, Бразилия (1965), в Париже — Salon de la jeune sculpture (1967, 1976). Её работы находятся в публичных местах и в частных коллекциях в Греции и за границами страны..

Примечания 

Скульпторы Греции